Geretsdorf ist der Name folgender Orte:

 Geretsdorf (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Geretsdorf (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Geretsdorf (Gemeinde Wippenham), Ortschaft der Gemeinde Wippenham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich